Аріадна () — жіноче ім'я грецького походження. Відомі носії:
 Аріадна — персонаж давньогрецької міфології
 Аріадна — візантійська імператриця
 Аріадна Громова — російська радянська письменниця-фантастка
 Аріадна Ефрон — російська поетеса, перекладачка, художниця
 Аріадна Каброль — іспанська акторка й модель
 Аріадна Лисенко — українська піаністка
 Аріадна Лобода — українська архітекторка
 Аріадна Олівер — літературний персонаж Агати Крісті
 Аріадна Скрябіна — російська поетеса, громадська діячка
 Аріадна Слоневська — українська мистецтвознавиця, пластунка
 Аріадна Стебельська — українська поетеса, мистецтвознавиця, скульпторка
 Аріадна Труш — дочка Михайла Драгоманова, дружина Івана Труша
 Аріадна Федоренко — українська радянська звукооператорка
 Аріадна Хіль — іспанська акторка
 Аріадна Шенгелая — грузинська радянська акторка

Інше 
 Аріадна — оповідання Чехова
 Аріадна — кратер на Венері
 43 Аріадна — астероїд головного поясу

Грецькі імена